Pu’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pu'an Xian, härad, Guizhou, 
 Pu'an (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar